

Russland 
 Sokolovka (Amoer) - dorp in de oblast Amoer
 Sokolovka (Kaliningrad) - posjolok in de oblast Kaliningrad
 Sokolovka (Kemerovo) - dorp in de oblast Kemerovo
 Sokolovka (Kirov) - posjolok in de oblast Kirov
 Sokolovka (Koergan) - dorp in de oblast Koergan
 Sokolovka (district Gorsjetsjenski) - dorp in de oblast Koersk
 Sokolovka (district Oktjabrski) - dorp in de oblast Koersk
 Sokolovka (district Sovetski) - posjolok in de oblast Koersk
 Sokolovka (Leningrad) - dorp in de oblast Leningrad
 Sokolovka (Lipetsk) - dorp in de oblast Lipetsk
 Sokolovka (Orenburg) - dorp in de oblast Orenburg
 Sokolovka (Penza) - dorp in de oblast Penza
 Sokolovka (Rostow) - dorp in de oblast Rostow
 Sokolovka (Samara) - posjolok in de oblast Samara

Oekraïne 
 Sokolivka (Charkov) - dorp in de oblast Charkov
 Sokolivka (Dnjepropetrovsk) - posjolok in de oblast Dnjepropetrovsk
 Sokolivka (Kiev) - dorp in de oblast Kiev
 Sokolivka (Ternopil) - dorp in de oblast Ternopil
 Sokolivka (Zaporizja) - dorp in de oblast Zaporizja

Wit-Rusland 
 Sakalouka (Brest) - dorp in de oblast Brest
 Sakalouka (Minsk) - dorp in de oblast Minsk
 Sakalouka (district Tsjerykauski) - agrostadje in de oblast Mahiljow